Le titre cardinalice de San Luigi Maria Grignion de Montfort (Saint-Louis-Marie-Grignion-de-Montfort) est érigé par le pape Jean-Paul II le  et rattaché à l' construite dans les années 70 dans le quartier Primavalle à Rome.

Titulaires 
 Robert Coffy (1991-1995)
 Serafim Fernandes de Araújo (1998-2019)
 Felipe Arizmendi Esquivel (2020-...)

Liens internes 
 Liste des titres cardinalices

Titre cardinalice
San Luigi Maria Grignion de Montfort